Movistar Team er et spansk ProTour cykelhold, som har det spanske teleselskab Telefónica som hovedsponsor, og med navn efter ét af selskabets brands.
Holdet hed i 90'erne Banesto, og vandt med Miguel Indurain, som holdkaptajn, Tour de France fem gange. Efter Indurains tid skiftede holdet navn til iBanesto, derefter til Illes Balears i 2003, og senere til Caisse d'Epargne i 2006. I 2011 skiftede holdet navn til det nuværende, Movistar Team.

Efter tidligere at have brugt Pinarello cykler, skiftede man i 2014 til Canyon rammer med Campagnolo dele. Samme år skiftede holdet også sponsor for beklædning til mærket Endura, efter i mange år at have været sponsoreret af Nalini. Siden 2008 har Eusebio Unzue været sportsdirektør for holdet, efter at holdets mangeårige sportsdirektør, José Miguel Echavarri, trak sig tilbage fra sporten. Tidligere sportsdirektører af holdet har bl.a. været Neil Stephens, Alfonso Galilea og José Luis Jaimerena.

I Tour de France 2015, vandt Movistar holdkonkurrencen, og holdets to topprofiler, Nairo Quintana og Alejandro Valverde sluttede henholdsvis som nummer to og tre i det samlede klassement. Samtidig vandt Quintana også den hvide ungdomstrøje, samt den prikkede bjergtrøje.

Profiler

Miguel Indurain  
Miguel Indurain er den mest vindende rytter i holdets 35 årige historie, som professionelt cykelhold. Han vandt bl.a. Tour de France fem gange i træk, i 1991, 1992, 1993, 1994 og 1995. Han vandt Giro d'Italia to gange, og blev en af kun syv mennesker i historien til at opnå Giro-Tour doublen i den samme sæson. Han bar den gule førertrøje i Tour de France i sammenlagt 60 dage.

Alex Zülle  
Alex Zülle kom til Banesto-holdet i 1999, efter at Festina-holdet, i 1998, var blevet bortvist fra Tour de France pga. mistanke om doping. Sagen, som senere blev kendt som Festina-sagen, resulterede i at fem Festina-ryttere, herunder Zülle, indrømmede at have taget EPO. Zülle sagde, "at han tog det for at tilfredsstille sine sponsorer". Han sagde også, "at han var blevet frataget sine briller under politiets afhøring". Den 28. november 1998 blev Zülle målt til at have en hæmatokritværdi på 52,3%, 2,3% over grænsen.
Året efter sluttede Zülle, som nummer to i Tour de France, for Banesto.

Alejandro Valverde  
Alejandro Valverdes største sejre har været i Vuelta a España 2009, Liège-Bastogne-Liège i 2006, 2008 og UCI ProTour serie mesterskabet i 2006. Han har to gange vundet sølv ved VM i landevejscykling i 2003 og 2005. Valverde er sjælden rytter ved at indeholde en kombination af forskellige kvaliteter indenfor cykelløb, bl.a. er han en stærk klatrer og sprinter. Efter en langvarig kamp ved domstolene, blev han i 2010 suspenderet i to år, som en del af sin indblanding i Operación Puerto, men han vendte, i 2012, tilbage til sporten med afslutningen af sin bortvisning. I Tour de France 2015 sluttede Alejandro Valverde på en samlet tredjeplads.

Nairo Quintana  
I 2013 vandt Nairo Quintana, 3. etape af Volta a Catalunya , og den efterfølgende måned , vandt han kongeetapen af Baskerlandet Rundt ved at køre alene på den sidste stigning i Eibar - Arrate. Quintana tog den samlede sejr, med en andenplads i den sidste enkeltstart bag Tony Martin (Omega Pharma-Quick Step), og tog førertrøjen fra Team Sky rytteren Sergio Henao.

I Tour de France 2013 sluttede Nairo Quintana på en samlet andenplads i Paris. Han vandt i samme løb bjergtrøjen og ungdomstrøjen. Andenpladsen i det samlede klassement var det bedste resultat for en colombiansk eller latinamerikansk rytter i Tour de France og den første Tour de France debutant til at slutte på podiet, siden Jan Ullrich i 1996. Efter Tour de France, gik Quintana videre til at vinde Vuelta a Burgos, hvor han også vandt 5. etape af løbet efter at have sat Vincenzo Nibali på den sidste stigning. Quintana kørte ikke Tour de France året efter, men han vendte stærkt tilbage i 2015 med en samlet andenplads, samt den hvide ungdomstrøje og den prikkede bjergtrøje.
¨

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Sejre som Movistar Team

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra Spanien
Etableret i 1980